Berjosowo (russisch ; auch falsch Beresowo) ist der Name einer Reihe von Ortschaften in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen (früher Stadt Berjosow), siehe Berjosowo (Chanten und Mansen)
 von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 in der Region Altai, siehe Berjosowo (Region Altai)
 in der Oblast Kaliningrad, siehe Berjosowo (Kaliningrad) (deutsch Schönbaum, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)
 in der Oblast Kemerowo, siehe Berjosowo (Kemerowo)
 in der Oblast Kirow, siehe Berjosowo (Kirow)
 im Rajon Kurtamysch der Oblast Kurgan, siehe Berjosowo (Kurgan, Kurtamysch)
 im Rajon Schumicha der Oblast Kurgan, siehe Berjosowo (Kurgan, Schumicha)
 in der Republik Mari El, siehe Berjosowo (Mari El)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Berjosowo (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk, siehe Berjosowo (Nowosibirsk)
 im Rajon Pronsk der Oblast Rjasan, siehe Berjosowo (Rjasan, Pronsk)
 im Rajon Schilowo der Oblast Rjasan, siehe Berjosowo (Rjasan, Schilowo)
 in der Oblast Saratow, siehe Berjosowo (Saratow)
 im Rajon Beljow der Oblast Tula, siehe Berjosowo (Tula, Beljow)
 im Rajon Odojew der Oblast Tula, siehe Berjosowo (Tula, Odojew)
 im Rajon Suworow der Oblast Tula, siehe Berjosowo (Tula, Suworow)
 im Rajon Ostrogoschsk der Oblast Woronesch, siehe Berjosowo (Woronesch, Ostrogoschsk)
 im Rajon Ramon der Oblast Woronesch, siehe Berjosowo (Woronesch, Ramon)